Ниже представлен список высших государственных чиновников СФРЮ

Председатели Президиума Национального Собрания/Президенты/Председатели Президиума Социалистической Федеративной Республики Югославии

Председатели Правительства

Председатели Президиума Союза Коммунистов 

Списки:Югославия